

Astronomia
 8930 Kubota – asteroide della fascia principale

Aziende
 Kubota – azienda produttrice di trattori, macchine agricole e attrezzature pesanti con sede a Osaka, in Giappone

Persone
 Hiroji Kubota – fotografo giapponese
 Kumi Kubota – ex cestista giapponese
 Masataka Kubota – attore giapponese
 Ryūji Kubota – ex calciatore giapponese
 Soke Kubota Takayuki – karateka e maestro di karate giapponese